Obersdorf (Polen), plaats in het Poolse district Bieszczadzki.
Obersdorf (Sangerhausen), plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt.